Руденице могу бити:

 Руденице (Александровац), насељено мјесто у општини Александровац, Република Србија
 Руденице (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ